Фантастична четвірка (1994) — невипущенний американський супергеройський фільм режисера Олі Сасоне
 Фантастична четвірка (2005) — американський супергеройський фільм режисера Тіма Сторі
 Фантастична четвірка (2015) — американський супергеройський бойовик режисера і сценариста Джоша Тренка
 Фантастична четвірка (2025) — майбутній американський фільм, який стнане частною шостої фази КВМ